Панджви́н (, , ) — город на северо-востоке Ирака, расположенный на территории мухафазы Сулеймания (автономия Иракский Курдистан).
Административный центр одноимённого округа.

Географическое положение 
Город находится в восточной части мухафазы, в горной местности северо-западного Загроса, вблизи границы с Ираном. Абсолютная высота — 1368 метров над уровнем моря.
Панджвин расположен на расстоянии приблизительно 45 километров к востоку от Сулеймании, административного центра провинции и на расстоянии 280 километров к северо-востоку от Багдада, столицы страны.

Население 
По данным последней официальной переписи 1965 года, население составляло 5 908 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Ирака
Сулеймания (мухафаза)